Ad Jesum per Mariam est une locution latine qui signifie vers Jésus par Marie.

Ad Jesum per Mariam peut désigner :
 Ad Jesum per Mariam, un principe de la dévotion mariale énoncé par Louis-Marie Grignion de Montfort dans son Traité de la vraie dévotion ;
 Ad Jesum per Mariam, la devise de l'archevêque d'Ottawa Alexandre Vachon ;
 Ad Jesum per Mariam, la devise de la ville de Pornic en Bretagne ;
 Omnes cum Petro ad Jesum per Mariam, une oraison jaculatoire favorite de Jean-Paul II.